Иванин — русская фамилия, образованная от имени Иван. 

 Иванин, Егор Иванович (1918—1979) — Герой Советского Союза (1945).
 Иванин, Иван Емельянович (1897—1951) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 

 Иванина

 Иванина, Наталья Сергеевна (1848—?) — писательница и общественная деятельница, супруга М. И. Иванина.

См. также 
 Иванино